Scheel ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Boris von Vietinghoff-Scheel (1829–1901), russischer Komponist
 Burkard II. Scheel († 1474), Zisterzienserabt
 Carl von Scheel-Plessen (1811–1892), holsteinischer Politiker
 Carsten Scheel (* 1972), deutscher Basketballspieler
 Christine Scheel (* 1956), deutsche Politikerin (B'90/Grüne)
 Cornelia Scheel (* 1963), deutsche LGBT-Aktivistin
 Dierk Scheel (1950–2022), deutscher Biochemiker
 Emil Scheel (1886–1968), deutscher Jurist
 Erica von Scheel (1881–1966), deutsche Künstlerin und Designerin
 Ernst Scheel (1903–1986), deutscher Fotograf
 Florus Scheel (1864–1936), österreichischer Maler und Restaurator
 Fritz Scheel (1852–1907), deutschamerikanischer Dirigent
 Georg Scheel (1907–1996), deutscher Fabrikant
 Günter Scheel (1924–2011), deutscher Historiker und Archivar
 Gustav Adolf Scheel (1907–1979), deutscher NS-Gauleiter von Salzburg und „Reichsstudentenführer“

 Harald Scheel, deutscher Sprachwissenschaftler und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Leipzig
 Heike Thode-Scheel (* 1959), deutsche Grafikdesignerin, Autorin und Übersetzerin

 Heinz Scheel (* 1952), deutscher Autor und Gestaltungskünstler
 Helmuth Scheel (1895–1967), deutscher Turkologe und Orientalist
 Horst D. Scheel (* 1950), deutscher Schauspieler und Caster
 Joachim Scheel (1531–1606), schwedischer Reichsadmiral
 Johann Heinrich Scheel, deutscher Glockengießer
 Jürgen Erich Scheel (1737–1795), dänischer Premierminister
 Karl Scheel (1866–1936), deutscher Physiker
 Käthe Scheel (1911–1995), deutsche Sprachforscherin
 Kurt Scheel (1948–2018), deutscher Kulturjournalist
 Margarete Scheel (1881–1969), deutsche Bildhauerin
 Martin Scheel (* 1960), Schweizer Bergsteiger
 Mildred Scheel (1931–1985), deutsche Ärztin und Gründerin der Deutschen Krebshilfe
 Otto Scheel (1876–1954), deutscher Historiker
 Paul Friedrich Scheel (1883–1959), Professor und Direktor des Orthopädischen Krankenhauses in Rostock
 Roland Scheel (* 1982), deutscher Skandinavist
 Rudolf Scheel (1902–1947), deutscher Theaterintendant

 Tabea Scheel (* 1975), deutsche Psychologin
 Tommy Scheel (* 1980), deutscher TV-Journalist, Schauspieler und Moderator
 Udo Scheel (* 1940), deutscher Künstler
 Ulrike Scheel, deutsche Tanz- und Bewegungslehrerin sowie Theater- und Fernsehschauspielerin
 Walter Scheel (1919–2016), deutscher Politiker (FDP) und 4. Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland
 Willy Scheel (1869–1929), deutscher Pädagoge, Philologe und Schulbuchautor
 Wulff Scheel-Plessen (1809–1876), holsteinischer Rittergutsbesitzer, dänischer Diplomat und Politiker

scheel als Adjektiv 
scheel als Adjektiv (mit der Bedeutung „schief“, „missgünstig“) hat sich in der Redensart jemanden scheel anblicken erhalten. 
Die mundartliche Schreibweise „schäl“ kommt vor, siehe Schäl Sick.

Siehe auch 

 Scheel (Lindlar), Ortschaft der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Scheel (Adelsgeschlecht), dänisches Adelsgeschlecht und seiner Linie Scheel von Plessen
 Scheele
 Schele
 Schlee

Weblinks 
 Scheel bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Herkunftsname